Rž lahko pomeni:
 rž, žito iz družine trav
 Rž, gora v Julijskih Alpah
 Ansambel Rž, narodnozabavni ansambel